Roem (dragqueen), Nederlands dragartiest
 Synoniem van eer

Danica Roem, Amerikaans journalist
 Mohamad Roem, Indonesisch politicus en diplomaat